Hitman: Enemy Within – powieść sensacyjna z roku 2007, wydana przez Del Rey, której autorem jest amerykański pisarz William C. Dietz. Oparta jest o serię gier komputerowych Hitman. Autor znany jest z książek osadzonych w uniwersum Star Wars i Halo.

Opis fabuły 
Powieść opisuje nieznane przygody Agenta 47. Jedno z wykonywanych przezeń zleceń okazuje się być pułapką, zabójca ledwo uchodzi z życiem. Na zlecenie szefów Agencji, wyrusza w niebezpieczną podróż, mającą na celu odkrycie zdrajcy w łonie organizacji. Walczy z nasłanymi przez konkurencyjną grupę zamachowcami, jednocześnie zdobywając informacje.

W książce odnaleźć można wspomnienia z młodości 47 oraz szczegóły struktury organizacyjnej Agencji.

Czas akcji 
Prawdopodobnie dzieje się ona pomiędzy Hitman 2: Silent Assassin a Blood Money, w utworze brakuje jednak dokładniejszych informacji na ten temat.

Kwestia kanoniczności 
Choć niektórzy kwestionują zgodność Enemy Within ze światem przedstawionym w grach, została ona uznana przez Eidos za w pełni kanoniczną.

Wydanie w Polsce 
Żaden z polskich wydawców nie zainteresował się tą pozycją. Powstało tylko nieoficjalne tłumaczenie, stworzone przez fanów gry.

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie powieści sensacyjne
Hitman
Powieści z 2007